Маркос Алексиу (Μάρκος Αλεξίου (греч.), Marcos Alexiou(англ.)) — один из ключевых греческих джазовых и фолк-музыкантов, известный в том числе и как преподаватель в творческих ВУЗах, а также автор нескольких книг по теории джаза.

Биография 
Маркос Алексиу родился в Александрии, Египет. Он начал заниматься музыкой в возрасте четырёх лет с дирижером Кортоне (μαέστρο Κορτόνε). В восемнадцать лет уже начал профессиональную карьеру, посетив с концертами Ливан, Сирию, Каир, Александрию, Кипр и Грецию, а затем выступал в известных джазовых клубах Италии, Швейцарии, Англии, США и Австралии, добавляя в свои произведения элементы национальной музыки соответствующих стран.

Среди широкой публики стал известен благодаря участию в популярной поп-группе Aris, Alba & The Olympics. После их распада некоторое время участвовал в записях различных исполнителей и групп разных жанров как сессионный музыкант. Самым заметным проектом стала группа «Сфинкс» «SPHINX», которая благодаря успеху первого же альбома «Seven Dimensions» стала родоначальником греческого джаз-рока. Кроме собственно концертов Маркос вместе с Лакисом Зои в джаз-клубе Дж. Баракоса (Γ.Μπαράκου) начинает проводить бесплатные семинары для любителей и знатоков джазовой и фолк-музыки. Находясь на пике известности Маркос и сфинксы дают большой концерт в Лукабетусе (Lycabettus) перед четырьмя тысячами зрителей, что для маленькой Греции и не самому популярному жанру считается очень большим успехом. После распада группу Маркос продолжает участвовать в записи в основном других исполнителей. Собственных альбомов было создано мало и в основном это материал, записанный незадолго до смерти. Критики отмечают альбом «Flying To The Unknown» в сотрудничестве с Ахиллом (Αχιλλέα) и Стратосом Диамантисом (Στράτο Διαμαντή).

Маркос преподавал в различных консерваториях из которых можно отметить К. Клава (Κ.Κλάβα), Ф. Нака (Φ.Νάκα), Н. Скалкотас (Ν.Σκαλκώτα) и Атенеум (Athenaeum), а также проводил много семинаров для частных лиц и групп энтузиастов.

В издательстве Папасотириу-Накас (Παπασωτηρίου — Νάκας) в сотрудничестве с профессором С. Рафтопулосом (Σ.Ραυτόπουλο) издал книгу «Джаз» (Jazz) в другом издательстве Nakas Publications выпустил книги «Джазовые композиции» («Jazz Compositions») и «Джазовые комбинации» («Jazz Combinations») и ряд других книг со схожей тематикой.

За свою музыкальную карьеру он сотрудничал со многими известными музыкантами, такими как Тони Лакатос, Имбре Костенги, Кенни Вашингтон, Рэй Драммон, Бергетц Балладз, Клод Сальмьери, Джанни Кавалларо, Алекс Фостер и др. Среди композиций и альбомов, записанных для других исполнителей отмечают такие как «ESOTERIC» Лакиса Зои, а также с Милтиадисом Папастаму на альбоме «Синий диалог» («Dialogue Blue») дуэт скрипки и фортепиано, компакт-диск «EPIFOTICIC», выпущенный в сотрудничестве с его давним другом Лакисом Зои.

Умер 9 февраля 2014 года от осложнений острого респираторного заболевания. Похороны состоялись на кладбище Палео Фалиро 11 февраля. Сын Маркоса — Александрос — занимается профессионально бодибилдингом и даже становился чемпионом на некоторых региональных балканских этапах, кроме сына у Маркоса было ещё два внука.. Семья предпочла отказаться от венков и пышных церемоний, объявив о том что предпочитает увековечить память о Марксе через благотворительность.

Некоторые отзывы о Маркосе в прессе 
Он был простым, скромным, нежным человеком. Его искусство сопровождалось смирением. Его ученики после уроков вернулись домой в тысячу раз богаче. Он был одним из ведущих импровизированных пианистов и композиторов в мире. Даже если его мало кто знал… его исследования, его игра, музыкальное сокровище, которое он создал, доказывают это тем, кто к нему обращался… Маркос Алексиу, благородный и милый человек без всякого высокомерия, не продемонстрировал знаний, которые он приобрел за многие годы обучения и исследований. Он не учил, но поделился с нами своими знаниями о музыке. Наши разговоры были бесконечными. Маркос глубоко верил. «Его вера сделала его не только сильным музыкантом, но и хорошим человеком», — сказал Джордж Транталидис на страницах «Avgi».

«Один из лидеров греческой джазовой сцены известный и за её пределами. Учитель многих важнейших пианистов нового поколения и чрезвычайно сдержанный человек …» — Сайт musicheaven.gr

«Неиссякаемый талант, доброта, улыбка доброты. Я имел честь быть продюсером его личного альбома Flying to the uknown в 1998 году . Многие часы записи и производства с Марко в студии и с Ахиллом и Стратосом Диамантисом, полные творчества, навсегда останутся в моей памяти». — Продюсер Маркоса — Софтас Франжискос (ΣΟΦΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ).

Дискография (выборочно)

Сольные альбомы

Вокалист

Продюсер, менеджер, консультант

Сессионный музыкант, участник концерта, перформанс

Композитор или аранжировщик

Сборники и компиляции

См. также 
 Aris, Alba & The Olympics
 Костас Скокос
 Арнис Сотирис

Примечания 

Пианисты Греции
Композиторы Греции
Музыкальные педагоги Греции